Die Aradschin chumb 2016/17 war die 25. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 8. August 2016 und endete am 30. Mai 2017.

Modus 
Die Saison begann mit sieben Reserveteams und Neuling FC Kotajk Abowjan. Dieser zog nach sieben Spielen zurück. Alle Ergebnisse wurden annulliert. Die Mannschaften spielten jeweils viermal gegeneinander. Die verbliebenen sieben Teams absolvierte somit 24 Spiele. Reservemannschaften waren nicht aufstiegsberechtigt.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Spiele und Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17